Новоград-Волинський район — назва районів в Українській РСР та Україні із центром у місті Новоград-Волинському (нині Звягель) Житомирської області:
 Новоград-Волинський район — район, що існував у 1923—1935 та 1958—2020 роках
 Новоград-Волинський район — колишня назва Звягельського району у 2020—2022 роках